Chikhli (Navsari), plaats in India
Chikhli (Buldhana), plaats in India